Ochs kan verwijzen naar:
 Georg Hermann Alexander Ochs (1887 - 1971), een Duits entomoloog.
 Jacques Ochs (1883 - 1971), een Belgisch schermkampioen en portretschilder. 
 Larry Ochs (1949), een Amerikaans saxofonist (tenor- en sopraansaxofoon).
 Patrick Ochs (1984), een Duits betaald voetballer.
 Phil Ochs (1940 - 1976), een Amerikaans protestzanger
 Siegfried Ochs (1858 - 1929), een Duits componist en koordirigent.